Кулиджанов — фамилия:

 Кулиджанов, Валерий Михайлович (род. 1945) — советский футболист, защитник.
 Кулиджанов, Лев Александрович (1924—2002) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и педагог.

Смотри также 
 Параджанов